Csehország
Ovčáry, település a Kolíni járásban
Ovčáry, település a Mělníki járásban